Desa Kakor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kakor (administrativ by i Indonesien, lat -8,73, long 120,27), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Kakor (administrativ by i Indonesien, lat -8,57, long 120,42), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar